El término Recoletos puede referirse a:
 la Orden de Agustinos Recoletos, una orden religiosa católica;
 la Orden de Hermanos menores recoletos, una de las ramas de los franciscanos observantes (u Orden de Frailes Menores);
 el Paseo de Recoletos, la alameda más antigua de Madrid (España);
 la Estación de Recoletos, una estación ferroviaria en la alameda anterior;
 el antiguo Frontón Recoletos, situado en Madrid (España); o
 la calle de la Acera de Recoletos, una de las principales vías de Valladolid (España).